El Torneig de Rio de Janeiro 2015, també conegut com a Rio Open 2015, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 de l'ATP en categoria masculina i als International Tournaments de WTA en categoria femenina. La segona edició del torneig es va disputar entre el 16 i el 22 de febrer del 2015 al Jockey Club Brasileiro de Rio de Janeiro, Brasil.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el seu segon títol de la temporada, i va esdevenir el tennista amb més títols individuals en la gira sud-americana de terra batuda amb set.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015